Les Ronces du Samouraï est la trentième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Mittéï. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1978.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Notes et références

Annexes

Documentation 
 .

Lien externe 
 .

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1978
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1976